Суперкубок Болгарії з футболу 2013 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 липня 2013 року між чемпіоном Болгарії Лудогорцем та володарем кубка Болгарії Бероє.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2013
Болгарія
2013 у болгарському спорті
Події 10 липня
Липень 2013